

Geografia

Germania 
 Willingen – comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Willingen – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)